Жеребьёвка отборочного турнира чемпионата мира 2006 прошла в Франкфурте 5 декабря 2003 года. В группу 6 зоны УЕФА попали сборные по футболу следующих стран: Англия, Польша, Австрия, Уэльс, Северная Ирландия и Азербайджан. Матчи в группе 6 прошли с 4 сентября 2004 года по 12 октября 2005 года.

Победитель группы, Англия, попала на прямую в финальную стадию чемпионата мира 2006 года. Польша попала в число двух лучших, занявших второе место, и также квалифицировалась на "мундиаль".

Результаты

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

8 тур

9 тур

10 тур

Бомбардиры 
Забито 80 голов за 30 матчей (2,67 гола за матч).

7 голов

 Мацей Журавский
 Томаш Франковский

5 голов

 Фрэнк Лэмпард

4 гола

 Майкл Оуэн
 Яцек Кшинувек

3 гола

 Рене Ауфхаузер
 Маркус Шопп

 Дэвид Хили

 Райан Гиггз

2 гола

 Роланд Колльман
 Роланд Линц
 Мартин Штранцль
 Дэвид Бекхэм

 Стивен Джеррард
 Джо Коул
 Камиль Косовский
 Марек Сагановский

 Стюарт Эллиотт
 Джон Хартсон
 Роберт Эрншоу

1 гол

 Ивица Вастич
 Андреас Иваншиц
 Кристиан Майрлеб
 Решад Садыхов
 Джермейн Дефо
 Петр Влодарчик

 Радослав Калужный
 Томаш Клос
 Эби Смолярек
 Кейт Гилепси
 Стивен Дэвис
 Колин Мёрдок

 Джефф Уитли
 Уоррен Фиини
 Саймон Дэвис
 Карл Робинсон
 Гэри Спид

1 автогол

 Автандил Гаджиев (в матче против Польши)
 Аркадиуш Гловацкий (в матче против Англии)

Ссылки 
 World Cup 2006 Qualifying
 Allworldcup

2004 год в футболе
2005 год в футболе
Отборочный турнир